Skupnostna znanost (, CS), tudi občanska znanost, množična znanost, državljanska znanost, participativna znanost ali ljudska znanost, je znanstveno raziskovanje, ki se izvaja s sodelovanjem javnosti (ki jo včasih imenujemo ljubiteljski/nepoklicni znanstveniki). Natančne opredelitve skupnostne znanosti se med seboj razlikujejo, pri čemer imajo različni posamezniki in organizacije svoje specifične interpretacije tega, kaj skupnostna znanost zajema. Skupnostna znanost se uporablja na številnih področjih proučevanja, pri čemer so raziskovalne objave večinoma na področjih biologije in ohranjanja narave.  Nameni in vloge skupnostne znanosti v raziskovalnih projektih se med seboj razlikujejo. Skupnostna znanost se lahko uporablja kot metoda, pri kateri javni prostovoljci pomagajo pri zbiranju in razvrščanju podatkov, s čimer se izboljšuje zmogljivost znanstvene skupnosti. Skupnostna znanost lahko vključuje tudi bolj neposredno vključevanje javnosti, pri čemer skupnosti začnejo projekte, v katerih raziskujejo svoje okoljske in zdravstvene nevarnosti. Sodelovanje v projektih skupnostne znanosti tudi izobražuje javnost o znanstvenem procesu in povečuje ozaveščenost o različnih temah. V ta namen nekatere šole vključujejo učence v projekte skupnostne znanosti v okviru učnih načrtov.

Prvo uporabo izraza skupnostna znanost () lahko najdemo v januarski številki reviji MIT Technology Review iz januarja 1989, v kateri so predstavili tri skupnostne laboratorije, ki so proučevali okoljska vprašanja. V 21. stoletju se je povečalo število skupnostnih znanstvenih projektov, publikacij in možnosti financiranja. Skupnostna znanost se je sčasoma vse bolj uveljavljala, k čemur je pripomogel tehnični napredek. Digitalne skupnostne znanstvene platforme, kot je Zooniverse, shranjujejo velike količine podatkov za številne projekte in so kraj, kjer se lahko prostovoljci naučijo, kako prispevati k projektom. Pri nekaterih projektih se udeležencem naroči, naj zberejo in vnesejo podatke, na primer vrste, ki so jih opazovali, v velike digitalne globalne zbirke podatkov. Pri drugih projektih udeleženci pomagajo razvrščati podatke na digitalnih platformah. Podatki skupnostne znanosti se uporabljajo tudi za razvoj algoritmov strojnega učenja. Primer je uporaba slik, razvrščenih po prostovoljcih, za urjenje algoritmov strojnega učenja za prepoznavanje vrst. Čeprav so globalna udeležba in globalne zbirke podatkov na spletnih platformah, nimajo vse lokacije vedno enake količine podatkov sodelujočih. Znanstvena skupnost priznava pomisleke glede morebitnih težav s kakovostjo podatkov, kot so merilne napake in pristranskosti, v projektih skupnostne znanosti, zato so na voljo statistične rešitve in najboljše prakse, ki lahko pomagajo.

Sklici

Strani, ki uporabljajo Div col s parametrom small
Znanost v družbi
Sodelovanje
Odprta vsebina
Znanstvena metoda